Lohmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Lohmüller (1891–1952), deutscher Politiker (SPD)
 Johannes Lohmüller (1830–1918), deutscher Porträt-Lithograf und Fotograf
 Otto Lohmüller  (* 1943; Künstlersignet Otolo) deutscher Maler, Bildhauer und Autor von Pfadfinder-Abenteuerbüchern